В 1846 г. при Плац-майорском и Обер-офицерском домах было возведено каменное одноэтажное здание в стиле позднего классицизма по проекту военного инженера Баторского (?), получившее название «Службы комендантского ведомства», в обиходе — «Каретник». Оно располагается на территории Петропавловской крепости между Нарышкиным бастионом и Комендантским домом. Здание включало конюшню с шестью стойлами, два экипажных сарая, крытый дворик с навозной ямой и ледник. В центральной части западного фасада, обращенного к Плац-майорскому дому, находился воротный проем. Конюшни располагались здесь и после 1917 г., когда здание находилось в ведении Ленинградского военного округа. В годы блокады Каретник сильно пострадал: бомба пробила крышу, и в результате пожара выгорела часть здания. В 1994 г. здание было передано Государственному музею истории Санкт-Петербурга, в 2003 г. закончилась его реставрация.

В настоящее время в каретнике расположены экспозиционные помещения музея, где проходят временные выставки.

Ссылки 
 Интерактивная карта Петропавловки на официальном сайте музея истории Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость